Наталі Деші і Мара Сантанджело були чинними чемпіонками, але Деші була завершила професійну кар'єру, а Сантанджело вирішила того року не брати участі.

Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, у фіналі перемігши пару Наталі Грандін і Лора Гренвілл з рахунком 7–6(4), 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 

2010
Тур WTA 2010